ROX est un sigle qui peut désigner :
 ROX (où ROX signifie Rick, Olivia et Xavier), une série belge pour enfants produite par Studio 100.

Rox est un nom qui peut désigner :
 Rox, le nom de scène de la chanteuse et compositrice anglaise Roxanne Tataei.

Voir aussi 
 ROX Desktop (où ROX signifie RISC OS on X), un environnement de bureau
 ROX Flyer, une attraction de type Star Flyer à Plopsaland, en Belgique